Ludvík z Évreux (3. května 1276 – 19. května 1319 Paříž) byl třetím synem francouzského krále Filipa III. Smělého a jeho druhé manželky Marie Brabantské a polorodý bratr Filipa IV. Sličného.

Život 
Roku 1298 Ludvík získal od staršího bratra krále hrabství Évreux, Étampes, Beaumont-le-Roger, Meulan a Gien. Roku 1316 obdržel ještě hrabství Longueville. V lednu 1317 jako hrabě z Evreux dostal titul francouzského paira.

Okolo roku 1301 uzavřel Ludvík manželský sňatek s Markétou, sestrou hraběte Roberta z Artois. Během jedenáct let trvajícího manželství se narodilo pět dětí, mezi nimi i budoucí král Navarry Filip a také Jana, královna Francie.
Podle současníků byl Ludvík z Évreux tichý a mírumilovný člověk. Svou ženu přežil o pouhých osm let a byl pohřben po jejím boku v pařížském klášteře jakobínů.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Kapetovci
Dynastie Évreux
Francouzští princové
Hrabata z Évreux
Hrabata z Étampes
Účastníci bitvy u Mons-en-Pévèle
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození 3. května
Narození v roce 1276
Úmrtí 19. května
Úmrtí v roce 1319
Muži